Геминден може бити:

 Геминден (Вора), град у округу Валдек-Франкенберг, у њемачкој покрајини Хесен.
 Геминден (Фелда), општина у округу Фогелсберг, у њемачкој покрајини Хесен.
 Геминден ам Мајн, град у округу Мајн-Шпесарт, у њемачкој покрајини Баварска.
 Геминден (Хунсрик), општина у округу Рајн-Хунсрик, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Геминден (Вестервалд), општина у округу Вестервалд, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.